K80 ou K.80 peut faire référence à :
 Cholélithiase, d'après la classification internationale des maladies ;
 Quatuor à cordes K. 80(73f), une œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 80, une œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres